Презентация велокоманды  состоялась 31 января 2014 года в Кобленце в штаб-квартире технического спонсора команды — компании Canyon Bicycles.

Состав 
Генеральный менеджер — Вячеслав Екимов. На должность главного спортивного директора назначен португалец Жозе Азеведу.

В состав команды вошли 30 гонщиков:

Стажёры

Ушедшие после сезона 2013

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Российские велокоманды
2014 год в велоспорте